Valentina Shevchenko kan syfta på:

Valentyna Sjevtjenko, (född 1975) en ukrainsk längdåkare
Valentina Sjevtjenko, (född 1988) en kirgizisk MMA-utövare